Diverse isole portano il nome Smith tra cui:
Isola Smith (Alaska), Stati Uniti d'America
Isola Smith (Connecticut), Stati Uniti d'America
Isola Smith (Illinois), Stati Uniti d'America
Isola Smith (Maryland), Stati Uniti d'America
Isola Smith (Nunavut), Canada
Isola Smith (Ontario), Canada
Isola Smith – Shetland Meridionali
Isola Smith (Virginia), Stati Uniti d'America
Isola Smith (Washington), Stati Uniti d'America
Parco nazionale delle Isole Smith, in Australia
Isole Smith, isole antartiche
Esiste inoltre una quasi omonima
Isola Schmidt (Ostrov Shmidta), Russia